Pi Cancri pode se referir a:
Pi1 Cancri
Pi2 Cancri